Stowarzyszenie na Rzecz Wybrzeża (SnRW), dawniej Europejska Unia Ochrony Wybrzeża – Polska (EUCC-Polska) – pozarządowa organizacja zajmująca się ochroną i racjonalnym zagospodarowaniem wybrzeży morskich. Od roku 1996 wskazuje na możliwość współpracy człowieka z przyrodą. Do najważniejszych celów działalności Stowarzyszenia na Rzecz Wybrzeża należą: 
 uświadamianie znaczenia wybrzeży Morza Bałtyckiego, 
 rozwiązywanie problemów związanych z właściwym użytkowaniem i ochroną, 
 tworzenie podstaw dla współpracy pomiędzy organizacjami rządowymi, pozarządowymi, lokalnymi społecznościami, instytucjami naukowymi i osobami fizycznymi w dziedzinie ochrony strefy przybrzeżnej, 
 aktywna ochrona przyrody na terenach należących do Stowarzyszenia
 integracja nauki z działalnością gospodarczą w strefie brzegowej. 

Stowarzyszenie jest w ścisłej współpracy z ponad 40 osobami z różnych organizacji i instytucji zaangażowanymi w problemy strefy brzegowej. 
Stowarzyszenie na Rzecz Wybrzeża włącza się w program "Natura 2000", którego celem jest utworzenie sieci obszarów chronionych i popularyzację wspólnej pracy na rzecz przyrody. Dzięki działaniom Stowarzyszenia aktywnej ochronie przyrody poddane zostały tereny okolic Czarnocina w gminie Stepnica, wschodnia część Półwyspu Rów w gminie Wolin oraz unikatowe Wyspy Bielawki niedaleko Świnoujścia. 

Wprowadzone elementy ekstensywnej gospodarki rolniczej pomogą w utrzymaniu bioróżnorodności, zachowaniu interesujących form krajobrazu rolniczego i ponownie stworzą doskonałe warunki bytowania dla ponad stu gatunków ptaków, które jeszcze niedawno miały tutaj swój raj. 

Stowarzyszenie na Rzecz Wybrzeża, korzystając z pomocy finansowej organizacji krajowych i zagranicznych prowadzi także działalność edukacyjną.

Linki zewnętrzne 
 Strona główna stowarzyszenia

Morze Bałtyckie
Wybrzeża
Polskie organizacje ekologiczne